Meinardus ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Meinardus (1804–1871), deutscher Bildhauer
 Siegfried Meinardus (1874–1933), deutscher Bildhauer, Enkel des o. g. Dietrich Meinardus
 Günter Meinardus (1926–2007), deutscher Mathematiker
 Horst Meinardus (* 1941), deutscher Kirchenmusiker und Dirigent
 Karl Meinardus (1885–?), deutscher Generalstabsarzt
 Ludwig Meinardus (1827–1896), deutscher Komponist und Musikschriftsteller
 Mike Meinardus, VFX Supervisor
 Otto Meinardus (1854–1918), deutscher Historiker, Archivar und Herausgeber
 Otto Friedrich August Meinardus (1925–2005), deutscher Theologe, Koptologe und Archäologe
 Wilhelm Meinardus (1867–1952), deutscher Geograph

Sonstiges:
 Meinardus-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika